O Desafio Internacional de Tênis de 1930 foi a 25ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Como a França foi campeã no ano anterior, defendeu seu título no Stade Roland Garros, em Paris. Nesta edição, 24 times disputaram a Zona Europeia e 4 times disputaram a Zona Americana.

Disputas

Zona Americana

Zona Europeia

Interzonal

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1930
1930 no desporto